Andler peut désigner :
 Andler, un hameau de la commune belge de Saint-Vith
 Charles Andler (1866-1933), un germaniste français,
 Daniel Andler (1946 -), mathématicien et épistémologue français,
 Suzanna Andler, une pièce de théâtre de Marguerite Duras